Чанту́рия () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Чантурия, Андрей Гелаевич (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чантурия, Арзамет Сабаевич (1913—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Чантурия, Валентин Алексеевич (род. 1938) — учёный в области обогащения полезных ископаемых.
 Чантурия, Владимир (род. 1978) — грузинский боксёр, призёр Олимпийских игр 2000 года.
 Чантурия, Владимир Александрович (1923—1988) — белорусский советский архитектор, доктор архитектуры, профессор.
 Чантурия, Георгий Отарович (1959—1994) — советский диссидент, грузинский политический деятель, лидер Национально-демократической партии Грузии.
 Чантурия, Георгий (футболист) (род. 1993) — грузинский футболист.
 Чантурия, Григорий Гургенович (род. 1978) — грузинский футболист.
 Чантурия, Зураб Мирдатович (род. 1961) — епископ Грузинской православной церкви Исаия. Режиссёр анимационных фильмов.
 Чантурия, Нодари Викторович (1929—2007) — советский и украинский судостроитель.
 Чантурия, Роман (род. 1996) — грузинский футболист.

См. также 
 Саришвили-Чантурия, Ирина (род. 1962) — грузинский политический деятель, была одним из кандидатов на выборах Президента Грузии в 2008 году
 Чантуриа, Григорий Сидоевич (1908 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.

Страницы значений:Однофамильцы